III. regionalna nogometna liga Varaždin ( Regionalna liga Varaždin, III. regija NSZR - Liga zajednice općina Varaždin, Regionalna liga Varaždin-Čakovec ) za sezonu 1985./86. je predstavljala ligu četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Ligu je osvojio "Polet" iz Pribislavec. U natjecanju je sudjelovalo je 14 klubova.

Ljestvica 

 Martin na Muri - tadašnji naziv za Sveti Martin na Muri

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska nogometna liga – Sjever 1985./86. 
 Regionalna nogometna liga ZO Zagreb 1985./86.
 II. regionalna nogometna liga Bjelovar 1985./86.
 Liga ZO Varaždin 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori  
 Ivica Vukotić: VŽ nogomet, Varaždin, 1990., str. 99-100  
 nk-polet-smnm.hr, NK "Polet" Sv. Martin na Muri - Pregled konačnih tablica seniora NK "Polet", Sveti Martin na Muri, 2011., str. 22  
 Franjo Novak, Zvonko Gerić: NK Podravina : Ludbreg : [1919.-2009.], Ludbreg, 2001.,  
  

1985-86 Varaždin 
Varaždin
1985-86 Varaždin